Valea lui Stan se poate referi la:

 Valea lui Stan, localitate în județul Vâlcea
 Valea lui Stan, râu afluent al Argeșului